

Patronymes 
Parfionov, Parfenov (masculin ; ) ou Parfionova, Parfenova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Parfenov (1987-), fondeur russe
 Dmytro Parfenov (1974-), footballeur puis entraîneur ukrainien
 Elena Parfenova (1974-), athlète kazakhe spécialiste du triple saut
 Nikolaï Parfionov (1912-1999), acteur soviétique
 Nikolaï Parfionov (1976-), coureur du combiné nordique russe
Zoïa Parfenova (1920-1993), aviatrice soviétique

Patronyme russe